Христиан Янсон Голландер (Hollander), возможно рождён около 1512 года, в Дордрехте — умер, в Инсбруке, примерно в январе — июле 1569 года — камермузыкант императора Фердинанда I, композитор, капельмейстер, певец, эпохи Возрождения.

История 
Христиан сын контрапунктиста Янса Голландера.

Христиан Янсон Голландер, в 1549 — 1557 годах, был церковным капельмейстером в Оденарде, а в 1559 — 1564 годах певец капеллы императора Фердинанда I, после смерти которого следы Х. Я. Голландера теряются. 

Его друг И. Пюлер, в Швандорфе, Баварское герцогство Германо-римской империи, в 1570 году, издал сборники его произведений, обозначая его умершим. Позже Коммер вновь издал ряд мотетов и песен Х. Я. Голландера.

Произведения 
Произведения:
 «Новые немецкие духовные и светские песни» («Neue teutsche geistliche und weltliche Liedlein»), 4 — 8-глсн., 1570 год, 2-е издание 1575 год;
 «Трициния» («Tricinia»), 1573 год; 
 40 мотетов на 4 — 8 гол. рассеяны по сборникам XVI столетия.

Примечания

Литература 
 

Композиторы по алфавиту
Музыканты XVI века
Композиторы XVI века
Музыканты Средневековья
Композиторы Возрождения